Liechti ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Liechti (* 1986), Schweizer Fußballspieler
 Dagmar Liechti-von Brasch (1911–1993), Schweizer Ärztin und Autorin
 Erhard Liechti (um 1530–1591), Schweizer Uhrmacher
 Fabienne Liechti (* 1978), Schweizer Tänzerin
 Fee Liechti (* 1947), Schweizer Filmeditorin
 Hans Liechti (Galerist) (1924–2009), Schweizer Galerist
 Hans Liechti (* 1946), Schweizer Kameramann
 Hermann Liechti (1850–1921), Schweizer Politiker (FDP)
 Johanna Bash-Liechti (1907–1980), Schweizer Psychiaterin
 Laurentius Liechti (um 1489–1545), Schweizer Uhrmacher
 Lisa Liechti (* 1994), Schweizer Unihockeyspielerin
 Ludwig Paul Liechti (1843–1903), Schweizer Chemiker und Hochschullehrer
 Martin Liechti (* 1937), Schweizer Schriftsteller 
 Paul Liechti (1866–1927), Schweizer Agrikulturchemiker
 Peter Liechti (1951–2014), Schweizer Filmschaffender
 Urs Liechti, Pseudonym von Wilhelm Hoegner (1887–1980), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Willy Liechti (1918–1980), Schweizer Architekt

Siehe auch:

 Lichti
 Lichdi